Сумрак може бити:

 Сумрак, део дана између зоре и изласка Сунца, те време између залазка Сунца и ноћи
 Сумрак (серијал), серијал романа које је написала америчка књижевница Стефени Мајер
 Сумрак (роман), први роман из серијала романа Сумрак
 Сумрак (ТВ филм), југословенски ТВ филм из 1963.
 Сумрак (филм из 1983), југословенски филм из 1983.
 Сумрак (филм из 1998), амерички филм из 1998.
 Сумрак (филм из 2008), амерички филм из 2008, базиран на првом роману из горепоменутог серијала